Očura je lahko:
 Očura, Novi Golubovec (Hrvaška)
 Očura, Lepoglava (Hrvaška)